Georgenstraße steht für:

 Georgenstraße in Amberg, siehe Liste der Baudenkmäler in Amberg
 Georgenstraße in Augsburg, siehe Liste der Baudenkmäler in Augsburg-Georgs- und Kreuzviertel
 Georgenstraße in Berlin, siehe Liste der Straßen und Plätze in Berlin-Mitte
 Georgenstraße in Dresden, siehe Liste der Kulturdenkmale in der Neustadt (Dresden, E–J)
 Georgenstraße in Echzell, siehe Liste der Kulturdenkmäler in Echzell #Bisses
 Georgenstraße in Halberstadt, siehe Liste der Kulturdenkmale in Halberstadt
 Georgenstraße (München)
 Georgenstraße in Naumburg (Saale), siehe Liste der Kulturdenkmale in Naumburg (Saale)
 Georgenstraße in Stendal, siehe Liste der Kulturdenkmale in Stendal